Алберт Монтањес је освојио титулу. У финалу је победио Фредерика Жила са 6:2, 6:7, 7:5.

Носиоци 
Прва четири носиоца су слободна у првом колу.

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Иван Љубичић (повукао се)  Гаел Монфис (повукао се због болести)''
  Алберт Монтањес (Побједник)

<li> Гиљермо Гарсија-Лопез (полуфинале)
<li> Флоријан Мајер (прво коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (прво коло)
<li> Пабло Куевас (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб
 Квалификације

Тенис 2010.